Metzenbach ist ein Gewässername:

 Metzenbach (Heimersheimer Bach), rechter Zufluss des Heimersheimer Bachs bei Heimersheim, Stadt Alzey, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Metzenbach (Heinrichsbach), rechter Quellbach des Heinrichbachs auf dem Gemeindegebiet von Bischbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Metzenbach (Hornbach), rechter Zufluss des Hornbachs (zum Schwarzbach) bei Rimschweiler, kreisfreies Zweibrücken, Rheinland-Pfalz
 Metzenbach (Losheimer Bach), linker Zufluss des Losheimer Bachs (zur Prims) vor dem Stausee Losheim bei Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Metzenbach (Regen), rechter Zufluss des Regens in Markt Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Matzenbach
 Mettenbach